Saint-Eloi (België), een gehucht in de gemeente Paliseul in Belgisch Luxemburg

 Saint-Éloi (Ain)
 Saint-Éloi (Creuse)
 Saint-Éloi (Nièvre)
ook:
Saint-Éloi-de-Fourques, Eure